The Light est un album de Spock's Beard, composé en 1995.
 The Light est une pièce pour orchestre de Philip Glass, composée en 1987.
 The Light est une chanson du rappeur Common, sortie en 2000.
 The Light est un film américain de J. Gordon Edwards, sorti en 1919.